Бригадейро (порт. Brigadeiro) — традиционный бразильский десерт, созданный в 1946 году кондитером из Рио-де-Жанейро Хэлоисой Набуко де Оливейра. Бригадейро сделана из сгущенного молока, какао-порошка, сливочного масла и шоколадной посыпки, покрывающей внешний слой.

История создания 
Происхождение названия «Бригадейро» связано с президентской кампанией бригадира Эдуарду Гомеша, кандидата от Национального Демократического Союза на пост президента Бразилии в 1946 году. Хэлоиса Набуко де Оливейра, поддержавшая кандидатуру Бригадейро, создала новое кондитерское изделие и назвала его в честь кандидата. Doce de brigadeiro (Бригадирская сладость) быстро стала популярной по всей стране, а её название со временем было сокращено до просто «бригадейро». Несмотря на это, бригадир Эдуардо Гомеш выборы проиграл, а президентом Бразилии стал генерал Эурику Гаспар Дутра.

Современность 
На сегодняшний день, бригадейро — популярное кондитерское изделие, которое распространено по всей Бразилии. Бригадейру обычно готовят дома, но её также можно найти в многочисленных пекарнях и кафе. Бригадейро обычно формируется в виде маленьких шариков, покрытых шоколадной посыпкой. Смесь для приготовления бригадейро также может быть вылита в небольшую емкость и съедена ложкой, этот вариант блюда  известен как brigadeiro de colher. В последние годы в Бразилии стали популярны различные эксперименты с составом начинки и обсыпки бригадейро, а бразильские иммигранты завезли свой любимый десерт во множество других стран.

Литература 
 Motter, Juliana. Livro do Brigadeiro. Panda Books, 2010, ISBN	8578880439

Бразильские десерты